Petyr Beron (1800–1871) – bułgarski uczony
 Petyr Beron (ur. 1940) –  bułgarski zoolog i polityk